El Molí (Abella de la Conca), partida rural del Pallars Jussà
 El Molí (Amer), a la Selva
 El Molí (Almenar), al Segrià
 El Molí (Borrassà), a l'Alt Empordà
 El Molí (Maçanet de la Selva), a la Selva
 El Molí (Palau-solità i Plegamans), al Vallès Occidental
 El Molí (Pinós), al Solsonès
 El Molí (Planoles), al Ripollès
 El Molí (Torrelameu), a la Noguera
 El Molí del Puig, a Gisclareny (Berguedà)